nano.RIPE — японский рок-дуэт, образованный в 2004 году как инди-рок-группа.

Состав

Текущие участники 

  — вокал, гитара
  — гитара

Бывшие участники 

 shinn (Синн) — ударные
  — бас-гитара
  — ударные

История 
Коллектив nano.RIPE был образован Кимико и Дзюном Сасаки в 2004 году как инди-рок-группа. Группа выпустила самостоятельно один сингл и три альбома. Они выпустили свой дебютный альбом 88 7 марта 2008 года.

В 2010 году был подписан контракт с лейблом Lantis, позднее последовали синглы «Patricia» и «Flash Keeper».

В 2011 году третий сингл «Hana no Iro» был использован в качестве опенинга к аниме Hana-saku Iroha, затем вышло ещё два сингла «Saibō Kioku» и «Omokage Warp», которые также прозвучали в аниме Hana-saku Iroha.
19 октября вышел первый полноценный альбом nano.RIPE — .
12 ноября из группы уходит барабанщик shinn.

31 января 2012 ограниченным тиражом выходит интернет-сингл «Yuki no Sei».
25 апреля состоялся релиз седьмого сингла «Esoragoto», являющийся также опенингом к аниме Sankarea.
25 июля выходит восьмой сингл «Real World», он также является опенингом к аниме-сериалу Jinrui wa Suitai Shimashita.
3 октября выходит второй альбом .
31 октября выходит девятый сингл «Moshimo no Hanashi», опенинг к третьему сезону аниме Bakuman.

Десятый сингл «Kagefumi», релиз которого состоялся 6 марта 2013, также является эндингом к фильму Hanasaku Iroha: Home Sweet Home.
Также в марте к группе присоединяется новый ударник Юки Аояма. 30 октября был выпущен 12 сингл «Nanairo Biyori» (なないろび より); песня используется в качестве опенинга в аниме сериале Non Non Biyori.

Третий студийный альбом nano.RIPE  вышел 8 января 2014 года. Тринадцатый сингл «Tōmei na Sekai» вышел 23 июля 2014; песня использована в качестве эндинга к аниме-сериалу Glasslip. Четвёртый студийный альбом группы  был выпущен 8 апреля 2015.

Четырнадцатый сингл  вышел 22 июля 2015 года и стал опенингом аниме Non Non Biyori Repeat. Первый сборник nano.RIPE под названием  был выпущен 23 сентября 2015 года. Пятнадцатый сингл коллектива , выпуск которого состоялся 21 февраля 2016 года, использовался в качестве опенинга к аниме Saijaku Muhai no Bahamut. В марте 2016 года коллектив впервые выступил в Северной Америке на Anime Boston. Шестнадцатый сингл  вышел 3 августа 2016 года и стал эндингом аниме Shokugeki no Souma: Ni no Sara. 19 октября 2016 года был выпущен пятый альбом nano.RIPE под названием . В конце того же года из группы уходят бас-гитарист Нобуюки Абэ и ударник Юки Аояма.

Дискография

Альбомы

Сборники

Синглы

Музыкальные клипы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт nano.RIPE
 nano.RIPE на сайте Lantis
 nano.RIPE на сайте Last.fm
 nano.RIPE на сайте AniDB

Рок-группы Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году